Donghu Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Donghu (köpinghuvudort), Fujian, 
 Donghu (köping), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar